

Teatro Margherita
il Teatro Margherita di Bari
il Teatro Margherita di Genova, operante dal 1855 al 1993
il Teatro Margherita di Roma, in Piazza Guglielmo Pepe, operante nei primi anni del XX secolo e poi chiuso

Teatro Regina Margherita
il Teatro Regina Margherita di Barberino Val d'Elsa, a Marcialla
il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta

Teatro Salone Margherita
il Teatro Salone Margherita, teatro di corte del Palazzo Ducale di Milano
il Teatro Salone Margherita di Napoli
il Teatro Salone Margherita di Roma